Plotníkovo (Perm), localitat del territori de Perm, a Rússia
 Plotníkovo (Novossibirsk), localitat de la província de Novossibirsk, a Rússia